Скревен има више значења:
 Округ Скревен (Џорџија)
 Скревен (Џорџија)